Шэньчжоу () — , может относиться к:

 Шэньчжоу — третья программа космических пилотируемых полётов КНР.
 Шэньчжоу — серия пилотируемых космических кораблей КНР.
 Шэньчжоу — городской уезд городского округа Хэншуй провинции Хэбэй (КНР).
 (8256) Шэньчжоу — астероид из группы, пересекающей орбиту Марса.
 Шэнь Чжоу — китайский художник, основатель школы У (1427—1509).